Carove ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Simone Carove (1652–1718), Architekt und Baumeister des Barock
 Florian Carove (* 1975), österreichischer Schauspieler